Кобулов:
 Кобулов, Амаяк Захарович (1906—1955) — начальник Управления по делам военнопленных и интернированных МВД СССР и 1-й заместитель начальника ГУЛАГа, брат Б. З. Кобулова.
 Кобулов, Богдан Захарович (1904—1953) — деятель советских спецслужб, комиссар государственной безопасности второго ранга (1943), генерал-полковник (1945).

См. также 
 Кабулов